To Blue Horizons () — десятый студийный альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший в 1994 году.

Об альбоме 
Диск включает в себя два хита группы — «Go Go (Love Overload)» и «Luv 4 U». В США была издана версия этого альбома с изменённым плей-листом — были добавлены две композиции (они вошли, как бонус композиции, в следующий альбом группы — Bang Bang Bang) — «Don’t Be So Shy» и «Family Beat». Также был изменён порядок композиций в альбоме.
Композиция «Say You’ll Be Mine» в исполнении Эндрю Томаса, им же были исполнены рэп-партии в «Luv 4 U», «Take A Chance» и «Grand Illusion».

Список композиций 
 «Luv 4 U» (3:42)
 «Go Go (Love Overload)» (3:45)
 «Take A Chance» (3:58)
 «Is It You?» (3:26)
 «What Else?» (3:42)
 «Grand Illusion» (3:42)
 «Prove Your Love» (3:27)
 «One More Kiss» (3:34)
 «It Was Only Love» (3:41)
 «Say You’ll Be Mine» (3:44)
 «Love’s Not Always Like Paradise» (3:43)

 US Version
 «Go Go (Love Overload)» (3:45)
 «Take A Chance» (3:58)
 «Is It You?» (3:26)
 «Don’t Be So Shy» (3:25)
 «Family Beat» (3:56)
 «Grand Illusion» (3:42)
 «Prove Your Love» (3:27)
 «One More Kiss» (3:34)
 «It Was Only Love» (3:41)
 «Say You’ll Be Mine» (3:44)
 «Love’s Not Always Like Paradise» (3:43)
 «Luv 4 U» (3:42)
 «What Else?» (3:42)

Высшие позиции в чартах 
 Финляндия — 25 место.
 Германия — 83 место.

Ссылки 
 http://www.badboysblue.eu
 Discogs

Альбомы Bad Boys Blue